190 километр — (по официальным документам называется 189 километр) — остановочный пункт Большого кольца МЖД в городе Звенигород Московской области. Платформа названа по расстоянию от станции Александров-1.

Граница города Звенигорода и Одинцовского района окружает платформу с запада, севера и востока. За границей к северу с восточной стороны находится село Саввинская Слобода.

Состоит из двух боковых платформ. Платформы низкие, короткие. Западная шириной в одну плиту, длиной на одну дверь вагона. Восточная шириной две плиты, длиной на 1 вагон. Не оборудованы турникетами. Кассового павильона нет. Севернее восточной платформы находится деревянное хозяйственное здание, на нём висит расписание.

Севернее платформы находится охраняемый железнодорожный переезд, пересечение Большого кольца с Каринским шоссе. Возле переезда находится остановка автобусов до Москвы и Рузы, а также автобусов местного сообщения.

Время движения поезда со станции Кубинка-1 — примерно 28 минут. На платформе останавливается 3 пары поездов.

Галерея

Ссылки 
 Расписание электропоездов

Примечания 

Железнодорожные станции и платформы Одинцовского городского округа
Остановочные пункты Большого кольца Московской железной дороги
Остановочные пункты Московско-Смоленского региона Московской железной дороги